ОПОН — отряд полиции особого назначения.

 Опон — река в Колумбии.
 ОПОН — отряд полиции особого назначения в Азербайджане.
 ОПОН — отряд полиции особого назначения в Молдавии.

См. также 
 

Полиция